A eleição municipal de Manaus em 1988 ocorreu em 15 de novembro de 1988. O prefeito era Manoel Henriques Ribeiro, do PTB, que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1989. Arthur Virgílio Neto, do PSB, foi eleito prefeito de Manaus pela primeira vez em turno único.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Manaus/AM
1988